Појам Фиш (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Фиш (река у Аустралији),
 Фиш (река у Намибији),